Fjällstövlöss (Lepidopsocidae) är en familj av insekter. Fjällstövlöss ingår i ordningen stövsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lepidopsocidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor